El Futbolista del año en Uzbekistán () es un premio anual otorgado por la Federación de Fútbol de Uzbekistán al futbolista más destacado de Uzbekistán ya sea del equipo nacional, de la Liga de Uzbekistán o en otro campeonato internacional. El premio se otorga al final del año natural y es decidido por una encuesta entre los periodistas deportivos y expertos en fútbol.

Palmarés

Referencias

Enlaces externos 
 Uzbekistán - Futbolista del año en Uzbekistán

Fútbol en Uzbekistán
Uzbekistán